Anostomidae är en familj av fiskar som ingår i ordningen laxkarpar (Characiformes). Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Anostomidae 150 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Laxkarpar
Anostomidae